Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 19 лютого. Участь взяли 48 спортсменів з 18 країн.

Результати

Кваліфікаційні спуски

Раунд на вибування

Примітки